Німфейський договір:

 Німфейський договір (1214) між Нікейською і Латинською імперіями.
 Німфейський договір 1261 між Нікейською імперією і Генуезькою республікою.

Історія Візантії
Міжнародні договори Візантії